stazione di Fornaci – stazione ferroviaria soppressa lungo l'ex ferrovia Rimini-Novafeltria, nel territorio urbano di Rimini
 stazione di Fornaci di Barga – stazione ferroviaria lungo la ferrovia Lucca-Aulla a servizio di Fornaci, frazione del comune di Barga (in provincia di Lucca)
 stazione di Modena Fornaci – stazione ferroviaria lungo la ferrovia Modena-Sassuolo, nel territorio urbano di Modena